

Astronomia 
 Spettrometro installato sui telescopi Keck
 Spettrometro in progettazione per il telescopio ELT